A Copa das Confederações da CAF de 2014 foi a décima-primeira edição do torneio africano de clubes continental Copa das Confederações da CAF. O Al-Ahly do Egito, foi o campeão do torneio.

Equipes classificadas

Rodadas de qualificação

Fase pré-eliminatória

|}

Primeira pré-eliminatória

|}

Segunda pré-eliminatória

|}

Play Off
Rodada com os classificado da fase anetrior com os eliminados da Liga dos Campeões da CAF de 2014.

|}

Fase de grupos

Grupo A

|

|}

Grupo B

|

|}

Semifinais

|}

Finais

Agregado

|}

Campeão

Artilheiros

Ver também
Liga dos Campeões da CAF de 2014
Copa das Confederações da CAF
Supercopa da CAF

Ligações externas 
 
 

 2014
2014 no futebol